Karlgraben oder Karlgrabenbach heißen folgende geographische Objekte:

 Karlgraben (Gemeinde Neuberg), Ortslage von Neuberg an der Mürz, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

 Karlgraben (Mürz), Bach zur Mürz und Tal (auch Äußerer Krampengraben) von der Schneealpe bei Neuberg-Karlgraben, Steiermark
 Karlgraben (Hirschbach), Bach zum Hirschbach und Tal vom Rosskogel, bei Kapellen, Gemeinde Neuberg an der Mürz, Steiermark
 Karlgrabenbach (Radmer Bach), Bach zum Radmer Bach vom Lugauer (Tal Krautgartengraben), im Erzbachtal bei Hieflau, Steiermark
 Karlgraben (Kaltmauer), Tal von der Kaltmauer (Bach Karlgrabenbach und Witzlinggrabenbach), im Erzbachtal bei der Seeau, Steiermark
 Karlgraben (Schrabach), Bach zum Schrabach und Tal von der Karlspitze bei der Planneralm im Donnersbachtal, Steiermark

Siehe auch: 
 Karlsgraben